Here and Now (Nickelback), het zevende studioalbum van de Canadese rockband Nickelback
 Here and Now (televisieserie), een Amerikaanse dramaserie uit 2018